Draisaitl (také Dreisaitl, Dreiseitl, ) je rakousko-bavorské příjmení:

 Peter Draisaitl (* 1965) – německý hokejový trenér a hokejový útočník českého původu.
 Leon Draisaitl (* 1995) – německý hokejový útočník

Související články 
 Herbert Dreiseitl (* 1955) – německý sochař, umělec, krajinář a urbanista
 Ramboll Studio Dreiseitl (Atelier Dreiseitl)
 Jo Dreiseitel (* 1952) – německý politik (Bündnis 90/Die Grünen)

Bavorská příjmení